Miejscowości w Polsce:
 Huszczka Duża
 Huszczka Mała